Kei Ikeda (Chiba, 20 de outubro de 1986) é um futebolista profissional japonês que atua como atacante.

Carreira 
Kei Ikeda começou a carreira no Sagan Tosu. 

Naturais de Chiba
Futebolistas do Japão
Futebolistas do Sagan Tosu